Союз левых сил — название нескольких политических партий:
 Союз Левых Сил () — политическая партия на Украине;
 Союз левых сил, или Левый союз (, ) — политическая партия в Финляндии.